Nigel Williams (né le  à Aurora, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || États-Unis || USHL ||19 ||3 ||4 ||7 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Spirit de Saginaw || LHO ||46 ||17 ||19 ||36 ||92 ||6 ||2 ||1 ||3 ||10
|-
|2007-2008 || Spirit de Saginaw || LHO ||29 ||5 ||19 ||24 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008|| Bulls de Belleville || LHO ||38 ||10 ||12 ||22 ||40 ||21 ||7 ||11 ||18 ||20 
|-
|2008-2009 || Monsters du lac Érié || LAH ||70 ||7 ||14 ||21 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||56 ||4 ||16 ||20 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Whale du Connecticut || LAH ||12 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Crunch de Syracuse || LAH ||28 ||0 ||3 ||3 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
| 2006 || align=left| États-Unis U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 6 ||0 ||0 ||0 ||18 || align=left| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Naissance à Aurora (Illinois)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur du Crunch de Syracuse
Défenseur de hockey sur glace